Bole peut faire référence à :
 Bole, une ville, capitale du District de Bole au Ghana,
 Bole, ou Bole Medhanealem, un district de la ville d'Addis-Abeba, en Éthiopie,
 par métonymie, l'Aéroport d'Addis-Abeba Bole, situé dans ce district,
 Bole, une ville du Nottinghamshire au Royaume-Uni,
 Bole, un cratère, selon la liste des cratères de Mars, nommé d'après Bole au Ghana,
 Bole, un personnage de la série Harry Potter,
 Bole, langue tchadique occidentale parlée au Nigeria,
 Grega Bole (1985-), coureur cycliste slovène,
 Prosper Bole (1810-1890), confesseur d'Henri d'Artois, comte de Chambord,

Bólè peut faire référence à :
 Bólè, une ville du Xinjiang en Chine,

Bôle peut faire référence à :
 Bôle, un village suisse (commune de Milvignes) du canton de Neuchâtel,

voir aussi 
 Böle, nom suédois de Pasila, un quartier d'Helsinki, en Finlande.
 Böle, une localité en Suède.
 dibole (ou babole), une langue bantoue parlée en république du Congo.